Dre puede referirse a:

 Dr. Dre, productor y popular rapero de los años 1990 y 2000.
 Dre, productor y rapero miembro de Cool and Dre.